«Не́ман» — название ряда футбольных клубов:
 «Неман» — футбольный клуб из города Гродно.
 «Неман» — футбольный клуб из города Мосты.
 «Неман» — футбольный клуб из города Столбцы (с 2016 года — «Неман-Агро»).
 «Неман» — российский футбольный клуб из одноимённого города Калининградской области. См. также 
 Неман (женский футбольный клуб)